Max Mayeur, Frans kunstschilder (1840-1889)
 Arthur Mayeur (1871), Frans prentkunstenaar (1871-1934)
 Jean Le Mayeur, Belgisch kunstschilder (1880-1958)
 Arthur Mayeur, Belgisch syndicalist en politicus (1882-1954)
 Jean Mayeur, juwelier bij Cartier, Parijs (1928-1997)
 Jean-Marie Mayeur, Frans historicus (1933-2013), echtgenoot van ondergenoemde
 Françoise Mayeur, Frans historicus (1933-2006), echtgenote van bovengenoemde
 Bernard Mayeur, Frans basketballer (1938-2004)
 Yvan Mayeur, Belgisch politicus (1960)
 Catherine Mayeur-Jaouen, Frans historica (1964)
 Renaud Mayeur, Belgisch componist (1971)

Zie ook 
 Le Mayeur de Merprès (doorverwijspagina)